Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1980/1981'' vanns av Röda stjärnan, två poäng före HNK Hajduk Split.

Lag
Totalt deltog 18 lag, inklusive 16 från  föregående säsong och två uppflyttade lag från 1979/1980 Jugoslaviska andraligan som vinnare av andradivisionens östra respektive västra serien. Förstaligan spelades som dubbelserie, med 34 omgångare. Vinst gav två poäng, och oavgjort en.

Osijek och Čelik flyttades ner från Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1979/1980 efter säsongen efter at ha slutat sist i serien. Klubbarna som flyttades upp var NK Zagreb och OFK Belgrad, vilka återvände till förstadivisionen efter att ha åkt ur serien säsongen 1978/1979.

TabellMästarna:Röda stjärnan''' (coach Branko Stanković):

spelare (seriematcher/seriemål): Rajko Janjanin (34/6) Srebrenko Repčić (33/10) Zlatko Krmpotić (32/1) Miloš Šestić (31/7) Milan Janković (30/5) Zdravko Borovnica (29/12) Ivan Jurišić (27/1) Boško Đurovski (26/0) Vladimir "Pižon" Petrović (23/6) Dragan Miletović (23/0) Živan Ljukovčan (17/0) -målvakt- Milan Jovin (16/2) Cvijetin Blagojević (16/2) Dragan Simeunović (16/0) -målvakt- Milenko Rajković (14/0) Ljubiša Stojanović (12/0) Radomir Savić (12/0) Zoran Jelikić (10/1) Slavoljub Muslin (10/0) Milko Đurovski (9/5) Nedeljko Milosavljević (6/2) Slobodan Goračinov (2/0) Zdravko Čakalić (2/0) Srboljub Stamenković (1/0) Goran Živanović (1/0) Slavko Radovanović (1/0) Srboljub Marinković (1/0)

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1980/1981
1980 i Jugoslavien
1981 i Jugoslavien